Це список контейнеровозів місткістю понад 20 000 двадцятифутових еквівалентів (TEU).

Контейнеровози будуються все більших розмірів, щоб скористатися перевагами ефекту масштабу та зменшити витрати як частину інтермодальних вантажних перевезень. Контейнеровози також мають певні обмеження за розміром. Насамперед, це наявність достатньо великих головних двигунів і наявність достатньої кількості портів і терміналів, підготовлених і обладнаних для обробки надвеликих контейнеровозів. Крім того, деякі з основних водних шляхів світу, такі як Суецький канал і Сінгапурська протока, обмежують максимальні розміри судна, яке може пройти через них.

У 2016 році Прокопович і Берг-Андреассен визначили контейнерове судно місткістю від 10 000 до 20 000 TEU як дуже велике контейнерове судно (VLCS), а одне з місткістю понад 20 000 TEU — як надвелике контейнерне судно (ULCS).

Станом на серпень 2021 року рекорд за кількістю контейнерів, завантажених на одне судно, належить компанії Ever Ace, яка перевезла загалом 21 710 TEU контейнерів з Яньтянь до Європи.

Завершені судна

Замовлені судна

Рекорди контейнерних завантажень

Див. також 
 Список найбільших круїзних суден

Примітки 

Контейнеровози
Переліки кораблів